Voici la liste des planètes mineures numérotées de 163001 à 164000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 163001 à 164000

163001-163100

163101-163200

163201-163300

163301-163400

163401-163500

163501-163600

163601-163700

163701-163800

163801-163900

163901-164000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000